Юрий Першин:
 Першин, Юрий Алексеевич (1958—2021) — заслуженный мастер спорта СССР (хоккей с мячом), двукратный чемпион мира.
 Першин, Юрий Владимирович (род. 1994) — российский баскетболист.